Семён Петрович Оконешников (29 августа 1944, село Бетюнский наслег, Намский улус — 14 июня 2019, Якутск) — советский и российский якутский оперный певец (лирический тенор). Народный артист Российской Федерации (1993).

Биография 
Семён Петрович Оконешников родился 29 августа 1944 года в Бетюнском наслеге Намского улуса Якутской АССР. В 1963 году поступил в хор Якутского музыкально-драматического театра. Одновременно пел в хоре Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Якутской АССР и учился в музыкальном училище.

В 1965—1968 годах служил в Советской армии, пел в Краснознаменном ансамбле песни и пляски Забайкальского военного округа. После армии вернулся в хор Гостелерадио Якутской АССР. Окончил вокальное отделение Якутского музыкального училища.

В 1969—1975 годах учился на вокальном факультете Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского (педагоги С. А. Батурина и Л. Ф. Дроздова) в Свердловске.

С 1973 года — солист оперы Якутского театра оперы и балета, где был занят во всех ведущих теноровых партиях оперных спектаклей. Был членом Художественного совета театра. Назван за своё феноменальное дарование «Золотым тенором Якутии».

В его репертуаре были романсы русских и западных композиторов, песни якутских композиторов и мелодистов. Сотрудничал с национальным оркестром театра танца имени С. Зверева — Кыыл Уола, участвовал в концертах солистов театра. Гастролировал в городах России и за рубежом — в Румынии (1984), Болгарии (1986), Монголии, Швейцарии (1994), Франции (зал ЮНЕСКО, 1993).

Умер 14 июня 2019 года.

Награды и премии 
 Лауреат премии комсомола «Лучший дебют года» за исполнение партии Юрюн Уолана (1977).
 Лауреат Якутского городского конкурса песни (1979).
 Заслуженный артист РСФСР (10.12.1982).
 Народный артист Российской Федерации (16.06.1993).
 Благодарственное письмо Президента Республики Саха (Якутия) «за большие заслуги перед народом республики» (1994).
 Почётный гражданин Намского улуса (1994).
 Знак «Гражданская доблесть».
 Народный артист Республики Саха (Якутия, 2014).

Оперные партии 

 «Нюргун Боотур» М. Жиркова и Г. Литинского — Юрюн Уолан
 «Лоокуут и Нюргусун» Г. Григоряна — Лоокут
 «Цветок Севера» Г. Григоряна — Ахмед
 «Сын солнца» А. Созонова — Манчаары
 «Колыбельная» З. Степанова — Кюндели
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Ленский
 «Русалка» А. С. Даргомыжский — князь
 «Красный шаман» Г. Литинского — Сасыл-Шаман
 «Майская ночь» Н. А. Римский-Корсаков — Левко
 «Иоланта» П. И. Чайковский — Водемон
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — граф Альмавива
 «Князь Игорь» А. Бородина — Владимир Игоревич
 «Риголетто» Д. Верди — герцог
 «Травиата» Дж. Верди — Альфред
 «Фауст» Шарль Гуно — Фауст
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Юродивый
 «Пиковая дама» П. Чайковского — Чекалинский
 «Турандот» Дж. Пуччини — Император Альтоум
 «Волшебная флейта» Моцарта — Жрец
 «Чио-Чио-Сан» Д. Пуччини — Горо
 «Алеко» С. Рахманинова — Алеко

 Литература 
 Гоголев П. Туох эрэ ип-итии сүрэхпэр туолар… // «Саха сирэ». — 1997. — Атырдьах ыйын 26 к.
 Леонтьев Е. Ыллыыр Россия народнай артиhа Семен Оконешников… // «Саха сирэ». — 1997. — Тохсунньу 15 к.
 Яковлева Е. Однажды много лет назад… // Поляр. круг в Якутии. — 2001. — 1 нояб.
 Никитин П. С. П. Оконешников'' // Никитин П. Мастера якутской сцены. — Якутск, 1985. — С. 46—47.
 С. П. Оконешников: 50 лет со дня рождения // Якутия—1994: Календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 1993. — С. 47—48. — Библиогр.: 5 назв.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Уральской консерватории
Персоналии:Якутский театр оперы и балета имени Д. К. Сивцева
Певцы и певицы России
Народные артисты Республики Саха